“Gloire ("gloria" en francés), ha sido el nombre utilizado por varios buques de la marina de Francia:
  fragata de 44 cañones que prestó servicio entre 1803 y 1812.
 Gloire primer ironclad oceánico de la historia.
  fue un crucero acorazado que prestó servicio entre 1904 y 1922.
  fue un crucero ligero de clase La Galissonnière activo entre 1933 y 1958.

Referencias
 Dictionnaire de la flotte de guerre française, Jean-Michel Roche

Nombres de buques de guerra de Francia